Ytlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ytlången (Hjorteds socken, Småland, 638739-152614), sjö i Vimmerby kommun,  (59,4 ha)
Ytlången (Hjorteds socken, Småland, 639606-152256), sjö i Vimmerby kommun,  (9,27 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn